Náklad může být:

 náklad – v ekonomii a podnikání, spotřebování ekonomického zdroje, které je obvykle spojené se současným nebo budoucím výdejem peněz
 náklad (doprava) – přepravované zboží pomocí nějakého dopravního prostředku
 náklad (tisk) – množství jednorázově vydaných tiskovin, množstevní údaj
 v přeneseném významu může znamenat i velkou osobní zátěž – nadměrné fyzické či psychické zatížení jednotlivce

Externí odkazy